La Nau Gaudí de la Cooperativa Obrera Mataronense es una obra del municipio de Mataró (Barcelona) declarada bien cultural de interés nacional. Obra de Antoni Gaudí, se construyó para servir como nave de blanqueo de la fábrica de hilo.

Descripción 
Es una nave de fabricación y unos aseos que se encuentran en la antigua Cooperativa Obrera Mataronense, hoy llamada Casa Asensio. Se trata de los restos del edificio proyectado por Antoni Gaudí en 1878. Estos dos recintos son considerados monumento nacional y su valor radica en la utilización por primera vez de los arcos parabólicos montados con pernos, diseñados por Philibert de l'Orme. Esta será una de las técnicas que da más carácter a toda la obra arquitectónica de Gaudí de finales del siglo XIX y principios del XX. Las bóvedas parabólicas de la nave de blanqueo de la Cooperativa Mataronense, son de las primeras utilizadas en muchos años, y varios estudiosos del arte le atribuyen unos orígenes más remotos que los arcos y bóvedas góticas.

Obra temprana de Gaudí 
La nave industrial de la cooperativa textil "La Obrera Mataronense" es el único testigo del proyecto de 30 viviendas y edificio social, con salón de actos y una fábrica, que fue encargado a un Antoni Gaudí apenas licenciado, y que solo se ejecutó parcialmente (1883). El interés de este trabajo de juventud radica, más que en su calidad arquitectónica, en la significación que tiene la participación de Gaudí en un proyecto de este tipo, y que la ocupó entre 1877 y 1882 con una serie de bocetos preliminares y de estudios sobre el funcionamiento de las cooperativas. 

La obra testimonia el acercamiento de Gaudí en el socialismo utópico durante aquella época. La Cooperativa había sido creada en 1864 en Barcelona por el industrial Salvador Pagès i Anglada, pero en 1874 se trasladó a Mataró, encargándose de las obras el ingeniero Joan Brunet y Alsina. Gaudí recibió en 1878 el encargo de construir la sede social, formada por un conjunto de fábrica, barrio de casas económicas, un casino con jardín y un edificio de servicios. Del proyecto inicial solo quedan una nave industrial, con unas cerchas de madera que forman arcos parabólicos, y unos sanitarios. 

La sociedad cooperativa "La Obrera Mataronense" fue fundada en 1864, se instaló en 1869 en una antigua fábrica de Gracia y en 1875 se trasladó a su terreno propio de Mataró, donde en 1874 ya se había iniciado la construcción. Gaudí, empezó a trabajar en este proyecto después de conseguir el título de arquitecto el 15 de marzo de 1878 y continuó hasta 1885, pero según consta en los planos de Gaudí su actividad se divide en dos etapas: la primera en 1878 y la segunda en 1883. El proyecto, además de diseñar las naves incluía toda una serie de equipamientos para el ocio de los obreros y de sus familias como una escuela, un gimnasio, viviendas, biblioteca, etc.

Abandono y restauración 
Abandonada y adquirida por el municipio a finales del XX, se inició su restauración para devolverle el aspecto original. La restauración, con el nombre de  Nau Gaudí  fue inaugurada el 26 de septiembre de 2008. Si bien en un principio el edificio fue destinado a ser un centro de información y orientación profesional para jóvenes menores de 25 años, desde noviembre de 2010 es la sede provisional del Museo de Arte Contemporáneo de Cataluña con el fondo de la colección de  Lluís Bassat.

El día 23 de noviembre de 2013 se firmó la "Declaración de Mataró", un manifiesto para la protección del legado del arquitecto Antoni Gaudí que firmaron los propietarios de gran parte de la su obra arquitectónica. La voluntad de este manifiesto es la protección, preservación, estudio y divulgación de manera conjunta y coordinada de todo el legado del arquitecto.

Referencias 
 

Obras de Antoni Gaudí
Mataró